Een ritmeester kan zijn:
 De term voor de rang van kapitein bij de cavalerie, zie kapitein.
 Een sigaar uit de fabriek De Ritmeester te Veenendaal.